BC, eller Bc, kan syfta på:

 B.C. eller BC – en provins i Kanada, se British Columbia
 basso continuo, ett slags notskrift
 B.C. – förkortning för engelska before Christ, se f.Kr.
 B.C. (tecknad serie) – en tecknad serie
 BC – ett katolskt universitet i Boston, se Boston College
 BC – ett förkoreograferat non-contact, högintensivt 60 minuters gruppträningsprogram, se Body Combat
 BC – ett liberalt och humanistiskt danskt politiskt parti, se Borgerligt centrum
 BC – regionalt politiskt parti i Västbengalen, se Bangla Congress